Алићи могу да буду:

 Алићи (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Црна Гора
 Алићи (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федреација БиХ, БиХ